



Toponymes 
 Cidade Baixa est la partie basse et littorale de la ville de Salvador, capitale de l'État de Bahia ;
 Cidade Baixa est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.

Culture 
 Cidade Baixa est un film brésilien de Sérgio Machado sorti en 2005.

Homonymie de toponyme